Никулинки — название населённых пунктов в России:

 Никулинки — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Никулинки — деревня в Вяземском районе Смоленской области.